Готлобер — фамилия.

Известные носители:

 Готлобер, Валентин Михайлович (1916—1999) — советский экономист.
 Готлобер, Авраам Бер (1810—1899) — еврейский поэт, историк и журналист.

См. также 
 Готлоб